Comunas francesas
Roye (Haute-Saône)
Roye (Somme)

Desambiguações de topônimos